Hamon ist:

 die Bezeichnung eines Merkmales einer japanischen Waffe, siehe Hamon
 ein Apparate- und Anlagenbauunternehmen der Wärme- und Kühltechnik, siehe Hamon (Unternehmen)

Hamon ist der Familienname folgender Personen:

 Benoît Hamon (* 1967), französischer Politiker (PS)
François Hamon (* 1939), französischer Radrennfahrer.
 Jean-Louis Hamon (1821–1874), französischer Maler
 Moses Hamon (* 1490; † vor 1567), jüdischer Arzt und Linguist 
 Pierre Hamon (* um 1530; † 1569), französischer Kalligraph